Göldlin von Tiefenau ist der Familienname folgender Personen:

* Franz Bernhard Göldlin von Tiefenau (1762–1819), Schweizer Geistlicher und Historiker
 Johann Baptist Ludwig Göldlin von Tiefenau (1773–1855), Schweizer Generalmajor 
 Johann Thüring Göldlin von Tiefenau (1688–1762), Schweizer Politiker, Schultheiß von Luzern 
 Joseph Ulrich Göldlin von Tiefenau (1724–1818), Schweizer Offizier
 Jost Göldlin von Tiefenau (1781–1850), Schweizer Offizier und Regierungsrat
 Nikolaus Göldlin von Tiefenau (1625–1686), Schweizer Ordensgeistlicher, Abt von Tennenbach und Wettingen
 Robert Göldlin von Tiefenau (1832–1903), Schweizer Militärarzt